Usk může být:

 Usk – město ve Walesu
 Usk (řeka) – řeka ve Walesu
 Usk (hrad) – hrad ve Walesu

USK 
USK označuje sportovní kluby:
 USK Praha – mužský basketbalový klub
 ZVVZ USK Praha – ženský basketbalový klub
 USK Slavia Liberec – sportovní klub (sportovních oddílů) Technické univerzity v Liberci

Rozcestníky - místopisné jméno